Dull steht für:

 Dull (Ohio), ein Ort in Ohio, Vereinigte Staaten
 Dull (Perth and Kinross), ein Ort in Perth and Kinross, Schottland

Dull ist der Familienname folgender Personen:

 Gayle Dull (1883–1918), US-amerikanischer Hindernis- und Langstreckenläufer
 Orville O. Dull (1888–1978), US-amerikanischer Regieassistent, Produzent und Filmregisseur
 Patricia Dull (* 1997), philippinische Fußballspielerin